Konopaccy herbu Grzymała – polski ród szlachecki
 Konopaccy herbu Odwaga – polski ród szlachecki
 Konopaccy herbu Trzaska – polski ród szlachecki